Abyei é um dos oito distritos do estado do Cordofão do Sul, no Sudão. Até 16 de agosto de 2005 pertenceu ao extinto estado do Cordofão Ocidental.

A cidade de Abyei foi quase completamente destruída em maio de 2008, quando as tensões entre o Exército Popular de Libertação do Sudão (pertencente ao Sudão do Sul) e as Forças Armadas do Sudão se extremaram entre as duas facções, após a nomeação de um novo dirigente pelo Governo do Sul do Sudão, que não foi aprovado por todos os membros da etnia Messiria.  Cerca de 50000 moradores de Abyei, a maioria da etnia Dinca, teve que fugir da cidade e ir para Agok. Desde a assinatura do Protocolo de Abyei e a reconstrução de estradas para o regresso dos refugiados, muita da cidade tem sido reconstruída.

Em janeiro de 2011 o país realizou um plebiscito, tal como o Sul do Sudão, votando pela independência em relação ao Sudão. Porém, existem receios de que a região se torne um novo Darfur, já que as fronteiras entre Sudão e Sudão do Sul não se encontram delimitadas na região de Abyei.

Territórios disputados pelo Sudão
Territórios disputados pelo Sudão do Sul
Distritos do Sudão
Fronteira Sudão-Sudão do Sul
Relações entre Sudão e Sudão do Sul